Macron pode referir-se a:

 Macron - empresa fabricante de equipamentos desportivos. 
 Mácron - sinal diacrítico ( ¯ ) colocado sobre uma vogal originalmente para indicar que esta vogal é longa.
 Emmanuel Macron - atual presidente da França.

Desambiguação